Сновидения — многозначный термин.

 Сновидения — субъективное восприятие образов, возникающих в сознании спящего человека.
 «Сновидения» — психологический триллер режиссёра Нила Джордана по мотивам романа Бари Вуд «Глаза куклы». 
 Сновидения — OEL-манга (комикс), созданная сиднейской художницей Куини Чан и опубликованная в издательстве Tokyopop.